Verbo divino puede hacer referencia a:

Religión 
 La concepción del Verbo, como referencia para plantear la divinidad de Cristo.
 La congregación Misioneros del Verbo Divino.

Educación 
 El Colegio del Verbo Divino, de Santiago de Chile.